Moiras — personagens da mitologia grega
Moira (militar)

Desambiguações de mitologia